Boe poate fi:

 Boe, district din Nauru
 Bank of England, banca centrală a Regatului Unit
 Baril Echivalent Petrol, în engleză barrel of oil equivalent - boe